Gossau kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Gossau, Sankt Gallen, stad och kommun i kantonen Sankt Gallen, 
 Gossau, Zürich, ort och kommun i kantonen Zürich,